Jack Whittaker peut faire référence à : 

  (1947–2020), homme d'affaires américain ;
  (1944), Membre du Parlement canadien.

Voir aussi
 (1924-2019), journaliste sportif américain